Mattea – forma femminile del nome proprio di persona Matteo
Angelo Mattea – calciatore e allenatore di calcio italiano
Francesco Mattea – arbitro di calcio italiano
Kathy Mattea – artista statunitense